Sutton kan som auktorsförkortning betyda:

 Brian Charles Sutton
 Charles Sutton
 David A. Sutton

Robotskapade auktorsförkortningar